Cuba Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cuba Township (Illinois)
 Cuba Township (Minnesota)
 Cuba Township (North Dakota)